Strijthagerbeekdal (dal), een dal in Nederlands Zuid-Limburg
 Strijthagerbeekdal (natuurgebied), een natuurgebied in een deel van het gelijknamige dal